Дьес Кансеко () — фамилия:
 Дьес Кансеко, Альфредо Пареха (1908—1993) — эквадорский романист, эссеист, журналист, историк и дипломат, министр иностранных дел Эквадора.
 Дьес Кансеко, Педро (1815—1893) — временный президент Перу в 1863, 1865 и 1868 годах
 Дьес Кансеко, Франсиско (1821—1884) — президент Перу в 1872 году